Holubovaniella är ett släkte av svampar. Holubovaniella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Holubovaniella